Ženská čtyřhra Brasil Tennis Cupu 2016 probíhala v první polovině srpna 2016. Do deblové soutěže florianópoliského tenisového turnaje nastoupilo čtrnáct dvojic. Obhájcem titulu byl německý pár Annika Becková a Laura Siegemundová, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Vítězem čtyřhry se stal nejvýš nasazený pár ukrajinských dvojčat Ljudmily a Nadiji Kičenokových, které ve finále zdolaly maďarské turnajové trojky Tímea Babosová a Réka Luca Janiová výsledkem 6–3 a 6–1. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů a získaly druhý společný i druhý kariérní titul ze čtyřhry okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 
Dva nejvýše nasazené páry obdržely volný los do čtvrtfinále.
 ' Ljudmila Kičenoková /  Nadija Kičenoková (vítězky)
  Čuang Ťia-žung /  Jeļena Ostapenková (čtvrtfinále)
  Tímea Babosová /  Réka Luca Janiová (finále)
  Aleksandrina Najdenovová /  Laura Pousová Tiová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Brasil Tennis Cup
Tenis v Brazílii v roce 2016
WTA Tour 2016